MID может означать следующее:
.mid — укороченное расширение имён файлов в формате MIDI.
 Mobile Internet device — Мобильное интернет-устройство.

 Mid — встроенная функция обработки строк во многих версиях Basic и Visual Basic. 
 Mid% — обозначает процент средних клеток - в них входят моноциты, частично  базофилы и эозинофилы, от общего числа лейкоцитов в анализе крови выполненном на автоматических гематологических анализаторах.
 MID — польский инженерный танк.

См. также 
Мид